Expo '92, forma abreviada de Expo 1992 y esta de Exposición de 1992, puede hacer referencia a:

 La Exposición Internacional de Génova (1992).
 La Exposición Universal de Sevilla (1992).